Die 12. Badminton-Weltmeisterschaft fanden 2001 im Palacio Municipal de Deportes San Pablo in Sevilla, Spanien, zwischen 3. und dem 10. Juni statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed. Zum Erreichen der Hauptrunde mussten 68 Paarungen in die Qualifikation.

Qualifikation

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 

 Resultate

2001 Mixed
Weltmeisterschaft 2001
Weltmeisterschaft 2001/Mixed